Board steht für:
 Printed circuit board, siehe Leiterplatte
 Board (Bridge), ein Behälter für Spielkarten
 BOARD (Software), eine Unternehmenssoftware
 Board Cards im Pokerspiel, siehe Community Cards
 Board of Directors, das Leitungsgremium eines Unternehmens
 Webboard, siehe Internetforum

Sportgeräte:
 E-Board, ein elektrisch betriebenes, zweispuriges Rollbrett
 Kickboard, eine Kombination aus Skateboard und Scooter
 Skateboard, ein Brett mit zwei Achsen und vier Rollen
 Snowboard, ein Wintersportgerät
 Waveboard, ein Skateboard-ähnliches Funsport-Gerät

Personen:
 Dwaine Board (* 1956), US-amerikanischer Footballspieler
 Hermann Board (1867–1918), deutscher Architekt und Kunsthistoriker.
 Lillian Board (1948–1970), britische Leichtathletin

im NRHP gelistete Objekte:
 Board and Batten Cottage, in Tonopah, NV, ID-Nr. 82003218
 Board and Batten Miners Cabin, in Tonopah, NV, ID-Nr. 82003219
 Board of Extension of the Methodist Episcopal Church, South, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83002636
 Board of Trade Building, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 07001439
 Board-and-Batten Commercial Building, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80001300
 Board-Everett House, in McKinney, Texas, ID-Nr. 87001663

Siehe auch:
 Bord
 Bort